L52 ou L-52 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Cowdray (L52), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L52, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Puffin (L52), un sloop côtier de la Royal Navy ;
 SPS Castilla L-52, un navire d'assaut amphibie de l’Armada espagnole.

Médecine 
 Érythème noueux, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres